Эдвин Генри Колпитц (; 19 января 1872 — 6 марта 1949) — американский инженер канадского происхождения, изобретатель генератора Колпитца. Как шеф исследовательского отдела компании Вестерн Электрик в ранние 1900-е, он и учёные под его руководством достигли значительных достижений в разработке генераторов сигналов и ламповых двухтактных усилителей. В 1915 году его команда успешно продемонстрировала первый трансантлантический радиотелефон.

Образование 
Родился в округе Альберт провинции Нью-Брансуик в Канаде. Он начал своё образование в университете Маунт-Аллисон и был позже учителем в Ньюфаундлэнде. Позже он поступил в Гарвардский Университет, где он изучал физику и математику. Он получил степень B.A. в 1896 г. и степень мастера в 1897 г. из Гарварда. Он оставался в Гарварде два дополнительных года, в которые получал продвинутые курсы и служил лабораторным помощником Джона Троубриджа, директора Физической Лаборатории Джеферсона.

Карьера 
В 1899 г. он получил место в American Bell Telephone Company. В 1907 г. он перешёл в Western Electric. Его коллега, Ральф Хартли изобрёл генератор с индуктивной связью, который Колпитц усовершенствовал в 1915 г. Это было впервые сообщено в статье, опубликованной им с Эдвардом Б. Крафтом в 1919 г.
Он запатентовал его как «Генератор колебаний» в 1920 г. Колпитц и Крафт писали, что «возможность связи речью между любыми двумя лицами в цивилизованном мире является одной из наиболее желаемой цели, к которой может стремиться инженерия.»

Во время Первой мировой войны Колпитц служил в сигнальном корпусе американской армии и провёл некоторое время во Франции как штабной офицер, связанный с военной связью.

В 1921 г. Колпитц и Отто Б.Блэквел опубликовали важную статью о несущей в мультиплексной телефонии и телеграфии в Transactions of the AIEE.

В 1925 г. исследовательские лаборатории Western Electric стали частью Bell Laboratories. До ухода Колпитц достиг места вице-президента Лабораторий Белла. Во время Второй мировой войны он работал в американских правительственных комитетах по сонарам.

Награды 
 Медаль Эллиота Крессона (1948)

Кончина 
Колпитц умер в 1949 г. дома в Оранж, штат Нью Jersey, США и его тело было перевезено в Пойнт-де-Бьют, Нью-Брансуик, Канада. Он был похоронен своей женой Грацией Пенни Колпитц и своим сыном Дональдом Б. Колпитцем.

Публикации 
 E. H. Colpitts and O.B.Blackwell, Carrier Current Telephony and Telegraphy, Journal AIEE , vol. 40, no. 4, April 1921, 301—315; no. 5, May 1921, 410—421; no. 6, June
1921, 519—526.

Ссылки 
 Colpitts biography from Swedish website
 Thesis, Design and Evaluation of a Ka-Band Colpitts VCO for Wireless Communications by Scott R. McLeUand, Carleton University, 1998
 J.E. Brittain: ''Edwin H. Colpitts: A pioneer in communications engineering. Proceedings of the IEEE, Vol. 85, Issue 6, Jun 1997, pp. 1020-21

Выпускники Гарвардского университета
Изобретатели США